Pedipalpi o palpi – appendici degli aracnidi
Palpi labiali – parti dell'apparato boccale degli insetti